Dunk bezeichnet:
 einen Wurf beim Basketball; siehe Dunking
 eine australische Insel, siehe Dunk Island
 eine veraltete Schreibweise des Ortsteils Donk der nordrhein-westfälischen Kreisstadt Viersen

Dunk ist der Familienname von:
 Hermann W. von der Dunk (1928–2018), niederländischer Historiker und Kulturwissenschaftler deutscher Herkunft
 Oliver Dunk (* 1963), deutscher Journalist
 Lewis Dunk (* 1991), englischer Fußballspieler

Dunk heißen folgende geographischen Objekte:
 Dunk (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Tunc
 Dank (Begriffsklärung)